Op Roland Garros 1979 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van woensdag 30 mei tot en met zondag 10 juni 1979.

Algemeen

Samenvatting 
De Tsjecho-Slowaakse titelverdedigers Renáta Tomanová en Pavel Složil waren als derde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door de latere winnaars.

Het eerste reekshoofd, Françoise Dürr en Ilie Năstase, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van Virginia Ruzici en Ion Țiriac.

Het als tweede geplaatste duo Wendy Turnbull en Bob Hewitt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vijfde geplaatste Roemeense koppel Virginia Ruzici en Ion Țiriac in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaan Hewitt had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australische Turnbull geen.

Nederlandse en Belgische spelers 
De Nederlandse Betty Stöve speelde samen met Patrice Beust (Frankrijk), met wie zij het zevende reekshoofd vormde – dit team bereikte de halve finale, waarin zij werden verslagen door Ruzici/Țiriac.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1979